ohm (eenheid), de SI-eenheid voor elektrische weerstand
 Ohm mudra, een godheidgebaar in Sanskriet
 Ohm (rivier), een rivier in Duitsland

 Organisatie Hindoe Media, een Nederlandse publieke omroep op hindoestaanse grondslag

Personen
Georg Ohm, een Duitse natuurkundige, naar wie de Wet van Ohm is genoemd

Zie ook
 OM (doorverwijspagina)
 Oom